ZCO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Temuco (Cile)